Sezóna 1967/68 Veletržního poháru byla 10. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Leeds United FC.

První kolo

Druhé kolo

Třetí kolo 

Týmy Dundee FC, Rangers FC, Athletic Bilbao a Bologna měly volný los.

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 Inter-Cities Fairs Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár UEFA
Fotbal v Evropě v roce 1967
Fotbal v Evropě v roce 1968